Feuardent est un nom de famille français, localisé dans le département de la Manche et plus particulièrement dans la Hague (Normandie). Cette famille noble et aristocratique est l'une des plus illustres du Nord Cotentin. Elle était déjà rangée au rang des familles nobles dès le  par l'un de ses représentants, Guillaume Feuardent d'étanval, écuyer de Saint-Louis. Plusieurs branches ont donné naissance à des personnages importants dans l'armée, la magistrature l'enseignement, les arts et les lettres : les Feuardent de Saint-Plançois, d'Eculleville, de Jobourg, de la commanderie, d'Orival, de Brucourt, La famille Feuardent a été alliée à d'autres familles très importantes de la Normandie comme les Gigault de Bellefonds, les du Mesnildot, les de Sainte-Mère-Église... À noter également que les Feuardent sont rattachés aux ducs de Normandie et à Guillaume le Conquérant. Ils ont participé à la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique à partir de 1776. Parmi quelques personnages célèbres pouvons-nous citer :

 Félix-Bienaimé Feuardent (1819–1907), antiquaire et numismate français ;
 François Feuardent (1539–1610), célèbre cordelier, historien, docteur en théologie et ligueur zélé pendant les guerres de religion

Sa devise depuis le Moyen Âge : « La force fait mon droit. » Blason : d'argent de sable à l'aigle éployée membrée et becquée d'or.

La famille Feuardent est toujours subsistante en France et dans le monde.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand